Die German Open 2006 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 9. bis 15. Januar 2006 statt. Das Preisgeld betrug 80.000 USD.

Austragungsort 
 RWE Sporthalle

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Qualifikation

Herrendoppel  
  Inoki Cahjadi /  Sébastien Vincent -  Toni Gerasch /  Tim Zander: 6-15 / 15-12 / 14-17
  Arnd Vetters /  Franklin Wahab -  Hannes Käsbauer /  René Nichterwitz: 11-15 / 11-13 / 8-15
  Andrey Konakh /  Alexandr Russkikh -  Daniel Hammes /  Patrick Krämer: 2-15 / 2-15
  Daniel Benz /  Felix Schoppmann -  Pascal Histel /  Sebastian Kreibich: 6-15 / 6-15 / 8-15
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Matthias Becker /  Oliver Roth: 4-15 / 1-15
  Jan Sören Schulz /  Patrick Neubacher -  Jorrit de Ruiter /  Koen Ridder: 8-15 / 8-7
  David Papendick /  Matthias Kuchenbecker -  Dave Eberhard /  Josche Zurwonne: 11-15 / 11-6
  Sven Eric Kastens /  Marcel Reuter -  Olivier Fossy /  Simon Maunoury: 9-15 / 9-17 / 8-15

Damendoppel 
  Mia Audina /  Lotte Jonathans -  Shannon Pohl /  Claudia Ritter: 4-15 / 3-15
  Jang Soo-young /  Lee Yun-hwa -  Astrid Hoffmann /  Janet Köhler: 3-15 / 15-10 / 4-15
  Anna Lartchenko Fischer /  Huwaina Razi -  Miriam Mross /  Aileen Rößler: 0-15 / 0-15 / 0-15
  Carola Bott /  Karin Schnaase -  Elisa Chanteur /  Perrine Lebuhanic: 0-15 / 0-15
  Ella Diehl /  Marina Yakusheva -  Larisa Griga /  Olga Konon: 0-15 / 0-15
  Katja Michalowsky /  Mona Reich -  Svenja Schuster /  Laura Ufermann: 7-15 / 7-15
  Vlada Chernyavskaya /  Dana Kaufbold -  Kvetoslava Orlovská /  Eva Sládeková: 0-15 / 0-15 / 0-15
  Stefanie Struschka /  Claudia Vogelgsang -  Michelle Douglas /  Rita Yuan Gao: 0-15 / 0-15

Mixed 
  Robert Adcock /  Jenny Wallwork -  Tim Zander /  Karin Schnaase: 7-15 / 8-15
  Toni Gerasch /  Astrid Hoffmann -  Josche Zurwonne /  Dana Kaufbold: 12-15 / 12-15 / 8-15
  Svetoslav Stoyanov /  Elodie Eymard -  Franklin Wahab /  Stefanie Struschka: 7-15 / 8-15
  Patrick Neubacher /  Caren Hückstädt -  Dave Eberhard /  Jessica Röthel: 15-11 / 15-8 / 4-15
  Patrick Krämer /  Claudia Ritter -  Michal Matejka /  Eva Sládeková: 1-15 / 1-11
  Robin Middleton /  Sarah Bok -  Daniel Benz /  Mona Reich: 1-15 / 8-15
  Felix Schoppmann /  Johanna Goliszewski -  Jorrit de Ruiter /  Patty Stolzenbach: 15-11 / 15-13 / 7-15
  Simon Archer /  Ella Tripp -  Sébastien Vincent /  Hanny Setiani: 10-15 / 11-15

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (Halbfinale)
 Bao Chunlai (3. Runde)
 Lee Hyun-il (Viertelfinale)
 Chen Hong (Finale)
 Ng Wei (3. Runde)
 Shon Seung-mo (1. Runde)
 Niels Christian Kaldau (1. Runde)
 Shoji Sato (2. Runde)
 Bobby Milroy (2. Runde)
 Park Sung-hwan (3. Runde)
 Dicky Palyama (3. Runde)
 Björn Joppien (3. Runde)
 Chen Jin (Champion)
 Eric Pang (2. Runde)
 Przemysław Wacha (zurückgezogen)
 Geoffrey Bellingham (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Ning (Champion)
 Xie Xingfang (Viertelfinale)
 Wang Chen (Halbfinale)
 Pi Hongyan (Viertelfinale)
 Xu Huaiwen (2. Runde)
 Yao Jie (2. Runde)
 Mia Audina (2. Runde)
 Tracey Hallam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen (zurückgezogen)
 Cai Yun / Fu Haifeng (Viertelfinale)
 Michał Łogosz / Robert Mateusiak (Viertelfinale)
 John Gordon / Daniel Shirley (1. Runde)
 Robert Blair / Anthony Clark (Finale)
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (Champions)
 Keita Masuda / Tadashi Ohtsuka (Halbfinale)
 Liu Kwok Wa / Albertus Susanto Njoto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gao Ling / Huang Sui (Finale)
 Lee Hyo-jung / Lee Kyung-won (Viertelfinale)
 Yang Wei / Zhang Jiewen (Champions)
 Kumiko Ogura / Reiko Shiota (1. Runde)
 Zhang Dan / Zhao Tingting (Halbfinale)
 Wei Yili / Zhang Yawen (Halbfinale)
 Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)
 Aki Akao / Tomomi Matsuda (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Lee Jae-jin / Lee Hyo-jung (Halbfinale)
 Zhang Jun / Gao Ling (Champions)
 Xie Zhongbo / Zhang Yawen (Finale)
 Daniel Shirley / Sara Runesten-Petersen (Halbfinale)
 Robert Blair / Anthony Clark (Viertelfinale)
 Albertus Susanto Njoto / Li Wing Mui (1. Runde)
 Anggun Nugroho / Tetty Yunita (Viertelfinale)
 Travis Denney / Kate Wilson-Smith (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 
 Offizielle Website
 badminton.de

2006
World Badminton Grand Prix 2006
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr